Томский округ путей сообщения — орган управления водными путями и шоссейными дорогами в Сибири в составе Управления (в 1870—1899 гг. — Департамента) водяных и шоссейных сообщений Министерства путей сообщения. Учрежден в 1895 г. Управление Округа находилось в Томске в доме Швецова, по Духовской ул., д. 2.
Границы округа проходили: на западе по Уральскому хребту; на юге — возвышенности, служащие водоразделом между системою р. Оби и Арало-Каспийским бассейном, далее по горным кряжам Тарбагатая, Алтая и Саян; на востоке — восточная граница Енисейской губ.; на севере — Ледовитый океан.

Главные пути Томского округа 
 Обь и притоки
 Енисей и притоки
 Иртыш и притоки: Тура, Тобол, Ница, Сосьва, Лозьва, Тавда.

Деление Округа. Должности

Участки 
 Иртышский. Иртыш от Новой Станицы (в 20 верстах выше Томска) до устья. 1746 вёрст.
 Верхний Иртышский. Всё течение Иртыша от границы с Китаем (устье р. Алкабек) до Новой Станицы. 1817 вёрст.
 Обский. Обь от слияния Бии и Катуни до устья Иртыша (2329 вёрст); Бия от Бийска до устья (23), Томь от г. Кузнецка до устья (545 вёрст); Чулым — на 1057 вёрст от устья; Чарыш от села Белоглазова до устья (173 версты).
 Обь-Енисейский. Обь-Енисейский соединительный водный путь (1010 вёрст); среднее течение Енисея от Минусинска до устья р. Большой Кас (1036 вёрст).
 Верхний Енисейский. От Минусинска до границы Урянхайского края (371 верста).
 Нижний Енисейский. От р. Большой Кас до устьев Енисея.
 Нижняя Обь. От впадения Иртыша до устья (1224 версты).

Личный состав Округа 
 Начальник Округа
 Помощник начальника Округа
 Окружной инспектор судоходства
 Административная часть (Делопроизводитель, он же юрисконсульт).
 Общая Счетная часть Управления Округа
 Техническо-Инспекторская часть
 Землечерпательный отдел
 Механический отдел
 Судоходный отдел
 Редакция журнала «Известия Томского Округа П. С.»
 Библиотека при Технической части.

Пароходства 
 Казенное срочное (Нижний Енисей)
 Голева-Лебедева (Нижняя Обь)

Служебные суда 
 Землечерпательницы: «Сибирская I-я» — «Сибирская XIII-я»
 Камнеподъемные краны: № 301—303, 401, 402, 404, 405.
 «Чулым»
 «Зайсан», барказ «№ 15»
 «Николай»
 «Ирбит»
 «Паша»
 «Тобольск»
 «Первый»

Литература 
 Поверстное описание рек: Бии, Оби и Иртыша ведения Томского Округа Путей Сообщения. Томск. 1904 г.
 Справочная книжка Томского Округа Путей Сообщения. Томск.1908 г.
 Поверстное описание судоходных рек Западной Сибири, входящих в границы Томского Округа Путей Сообщения. Томск. 1915 г.
 «Известия Томского Округа П. С.»

Ведомственные округа Российской империи
Министерство путей сообщения Российской империи